GRAF o Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals
 Graf (títol), títol nobiliari alemany equivalent al de comte 
 Graf (matemàtiques), representació abstracta d'un conjunt d'objectes 
 Graf bipartit, graf no dirigit els vèrtexs del qual es poden separar en dos conjunts disjunts i les arestes sempre
 Graf bipartit complet, graf bipartit en el qual tots els vèrtexs de la partició estan connectats a tots els
 Graf complet, graf simple on una aresta connecta tots els parells de vèrtexs 
 Graf dens, graf en què el nombre d'arestes és pròxim al nombre d'arestes màxim que pot tindre el graf 
 Graf dual, graf que té un vèrtex per cada regió de G i una aresta per cada aresta en G
 Graf pla o planar, graf que pot ser dibuixat en el pla sense que cap aresta s'intersequi
 Graf (Iowa)
 Biografies:
 Alexander Graf (Taixkent, 1962), jugador d'escacs alemany 
 Hermann Graf (1912 - 1988), pilot de caces de la Luftwaffe alemanya
 Maximilian Graf von Spee (Copenhaguen, 1861 – Illes Malvines, 1914) almirall de la marina imperial alemanya 
 Rolf Graf (Unterentfelden, Argòvia, 1932), ciclista suís que fou professional entre 1952 i 1963 
 Steffi Graf (Mannheim, Alemanya Occidental, 1969), tennista alemanya